Llista dels 433 municipis del departament francès de l'Aube (10).

Aube